smilje (Helichrysum), biljni rod iz porodice Asteraceae
 Smilje, časopis koji je počeo izlaziti 1873.
 Smilje – Vrelo, časopis, izlazio 1931./32.
 Smilje i bosilje, početni naziv časopisa Smib (od 1970.)